Beans – personaggio dei Looney Tunes

Film
Beans – film del 1914 prodotto dalla Essanay 
Beans – film del 1918 diretto da John Francis Dillon 
Beans – documentario del 1919 prodotto dalla J.R. Bray Studios

Musica
 Beans – gruppo musicale italiano di musica leggera
 Beans – rapper statunitense